

Anatomia 
 Cingolo – complesso di segmenti ossei disposti ad anello che riunisce gli arti al tronco
Cingolo scapolare – termine anatomico per la spalla
Cingolo pelvico

Neuroscienze 
 Cingolo – struttura del sistema nervoso

Altro 
 Cingolo – mezzo di trasmissione della trazione al suolo, utilizzato sia in campo civile sia in campo militare (carri armati ed altri mezzi cingolati)
 Cingolo – cordone bianco usato nella liturgia cattolica

Altri progetti

Pagine correlate 
Cingoli (disambigua)